Лажес или Лажесс () — французская фамилия и топоним.

 Лажес — коммуна во Франции в региона Шампань — Арденны.
 Лажесс, Марсель (1916—2011) — маврикийская франкоязычная писательница, автор исторических романов.